Felix Roxas y Arroyo, Filipijns architect uit de 19e eeuw;
 Felix Roxas y Fernandez, burgemeester van Manilla van 1905 tot 1917.